Bomílcar es un nombre de persona que puede referirse a:

 Bomílcar I de Cartago (siglo IV a. C.), general cartaginés en la guerra contra Agatocles.
 Bomílcar (Sufete) (siglo III a. C.), sufete cartaginés y general en la segunda guerra púnica, padre de Hannón.
 Bomílcar (siglo III a. C.), general cartaginés en la segunda guerra púnica, oficial de apoyo de Aníbal.
 Bomílcar (siglo II a. C.), noble de Numidia y seguidor de Yugurta.